Ардак Джамансариевич Амиркулов (; род. 10 декабря 1955, а. Акколь Таласского района Жамбылской области) — казахстанский кинорежиссёр. Заслуженный деятель Казахстана (2016). Лауреат Государственной премии РК (1992). Кавалер Ордена "Курмет" (2005).

Биография 
В 1977 году окончил Педагогический институт. Работал на киностудии «Казахфильм». В 1988 году окончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская С. Соловьёва). С 1992 по 2002 год — директор киностудии «Казахфильм». Преподавал в Алматинском театрально-художественном институте, с 1996 года — профессор.

Фильмография

Режиссёр 
 1992 — Гибель Отрара (студия «Ардфильм»)
 1995 — Абай (студия «Ардфильм» и «Казахфильм»)
 1997 — 1997. Записи Рустема с картинками
 2008 — Прощай, Гульсары!

Сценарист 
 1988 — Мутанты

Награды и премии 
Ардак Амиркулов имеет ряд престижных профессиональных наград:
 Государственная премия Казахстана (1992);
 Премия «ФИПРЕССИ» на кинофестивале ассоциации международных кинокритиков в городе Монреаль (Канада, 1991);
 Приз международного фестиваля в городе Фигейра-да-Фош (Португалия, 1992);
 Главный приз «Серебряный полумесяц» 1-го международного кинофестиваля в городе Ашхабад (1992);
 Приз «Серебряный Семург» кинофестиваля в городе Ташкенте (Узбекистан, 1997);
 Приз «Жюри молодёжного общества» и медаль Всесоюзного государственного института кинематографии (1998);
 2005 - Орден Курмет.
 Заслуженный деятель Казахстана (2016).
 Лауреат Национальной премии Союза кинематографистов Казахстана «Кулагер» в номинации «Лучший режиссёр Казахстана» (19.11.2018)

Семья 
Жена — Рубанова Эвелина Юрьевна. Имеет троих сыновей: Елжан (1981 г.), Аллан (1991 г.), Руслан (1993 г.).

Имеет двух внучек и одного внука: Сабина Ардак (2007 г.), Камила Ардак (2009 г.), Санжар Амиркулов (2017 г.)

Литература

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Казахфильм
Директора киностудий